La Colle – quartiere amministrativo del Principato di Monaco
La Colle-sur-Loup – comune delle Alpi Marittime (Francia)